Pachylister är ett släkte av skalbaggar. Pachylister ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stumpbaggar
Pachylister